Йонас Бьоркман и Максим Мирный — победители соревнований.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (четвертьфинал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (титул)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (четвертьфинал)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (второй раунд)

<ol start="5">
  Махеш Бхупати /  Тодд Вудбридж (четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Леандер Паес (полуфинал)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (четвертьфинал)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (финал)''

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин 2005